Ultra – album zespołu Depeche Mode
 Ultra – album zespołu The Inchtabokatables
 Ultra – album zespołu Ultra
 Ultra – brytyjski zespół muzyczny
 Ultra – włoski film z 1990
 Ultra – aliancka nazwa programu nasłuchu i odszyfrowywania wiadomości radiowych państw „Osi” z okresu II wojny światowej
 Ultra – serbski kanał telewizyjny
 Ultra – nazwa trybuny najzagorzalszych kibiców na stadionie Jagiellonii Białystok

Zobacz też:
 ultras – określenie kibiców
 Ultrasi (stronnictwo polityczne)
 projekt MKUltra (też MK-Ultra)
 ultramaraton
 Ultra Records – wytwórnia muzyczna